Del Harris, un entraineur de basket américain (1937 -). 
 Del Harris, un joueur de squash anglais (1969 -).